Premila Supramaniam (?-), karatéka malaisienne .